Il toponimo Újezd può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Újezd, comune del distretto di Beroun
Újezd, comune del distretto di Domažlice
Újezd, comune del distretto di Olomouc
Újezd, comune del distretto di Žďár nad Sázavou
Újezd, comune del distretto di Znojmo
Újezd, comune del distretto di Zlín